Francesco Magnanelli (Umbertide, 12 de novembro de 1984) é um ex-futebolista italiano que atuava como volante.

Ligações externas 
 Perfil em ogol

Naturais de Perúgia (província)
Futebolistas da Itália
Futebolistas da Associazione Sportiva Gubbio 1910
Futebolistas da Associazione Calcio ChievoVerona
Futebolistas da Associazione Calcio Firenze Fiorentina
Futebolistas da Unione Sportiva Sassuolo Calcio